Пархоменко (до 1951 года — Макаров Яр, Украина переименовала в Макаров Яр () в 2016 году, но село контролируется ЛНР, поэтому осталось прежнее название — село в Краснодонском районе Луганской Народной Республики, административный центр Пархоменковского сельсовета. С 2014 года населённый пункт контролируется Луганской Народной Республикой.

География 
Село расположено на правом берегу Северского Донца, по руслу которого к северу от населённого пункта проходит граница Украины и России. Соседние населённые пункты: сёла Хорошилово и Кружиловка на востоке, Давыдо-Никольское и Ивановка на юго-востоке, Водоток на юге, Огульчанск на юго-западе, Новокиевка, Хрящевка и Пионерское на западе.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1470 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 94451. Телефонный код — 6435. Занимает площадь 3,971 км². Код КОАТУУ — 4421486601.

История 
Село известно с 1660 г. как Суходольский казачий пикет. В 1738 году запорожский старшина Макар Безродный «с семьей и челядью» основал тут зимовник (по легенде от него пошло название села Макаров Яр). В 1773 году после перехода во владение сербского полковника Авраама Рашковича селение стало называться «Рашковка», а в 1786 новый хозяин Божерадович переименовал его в «Архангельское».

В 1951 году в связи с 30-летием со дня смерти было переименовано в честь знаменитого уроженца села, героя Гражданской войны Александра Пархоменко. 12 мая 2016 года в рамках кампании по декоммунизации на Украине постановлением ВРУ селу присвоено название — Макаров Яр. Решение не признаётся властями ЛНР.

Известные люди 
В селе родились:
 Александр Яковлевич Пархоменко (1886—1921) — участник Гражданской войны.
 Пархоменко, Артём Яковлевич — командир РПАУ.
 Яков Фёдорович Артюшенко (1901—1967) — советский хозяйственный руководитель.

В конце XIX — начале XX века в своём имении в селе жил известный общественный деятель и меценат Сергей Михайлович Ильенко.

Местный совет 
94450, Луганская обл., Краснодонский р-н, с. Пархоменко, ул. Ленина, 12а; тел. 99-2-34

См. также 
 Историко-мемориальный музей А. Я. Пархоменко

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Краснодонского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании